Kolsujärvet är ett par sjöar i Gällivare kommun i Lappland som ingår i :
Kolsujärvet (Gällivare socken, Lappland, 745148-173212), sjö i Gällivare kommun 
Kolsujärvet (Gällivare socken, Lappland, 745169-173173), sjö i Gällivare kommun 

Insjöar i Kalixälvens avrinningsområde
Insjöar i Lappland
Insjöar i Gällivare kommun